Фабио Беллини (; род. 17 октября 1969, Кастелланца) — итальянский шахматист, международный мастер (1999).

Чемпион Италии (1999). В составе сборной Италии 2-х Олимпиад (2002, 2006).

Таблица результатов

Ссылки 

Шахматисты Италии